Го́рнер () — прізвище англійського походження, етимологічно пов'язане із словом  — ріг, горн.

Відомі носії прізвища 
 Вільям Джордж Горнер (; 1786—1837) — англійський математик і винахідник.
 Джеймс Горнер (; 1953—2015) — американський композитор, диригент, автор музики до кінофільмів.
 Джек Горнер (; 1946) — американський палеонтолог.
 Крейг Горнер (; 1983) — австралійський актор телебачення та кіно.
 Кріс Горнер (; , 1971) — американський професійний шосейний велогонщик.
 Крістіан Горнер (; 1973) — британський автогонщик і автоспортивний менеджер, керівник команди Формули-1 «Red Bull Racing».
 Ред Горнер (; 1909—2005) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Див. також 
 Синдром Горнера
 Схема Горнера

Англійські прізвища